Lernajin Arcach Football Club (arménsky: Ֆուտբոլային Ակումբ „Լեռնային Արցախ“ Ստեփանակերտ) je náhorněkarabašský fotbalový klub sídlící ve městě Stěpanakert. Klub byl založen v roce 1927 jako Dinamo Stěpanakert. V roce 1995 klub vstoupil do arménské fotbalové federace, jednou z podmínek bylo přestěhování klubu do Jerevanu. V roce 2009 klub vystoupil z arménské fotbalové federace a vrátil se zpět do Stěpanakertu.

Získané trofeje 

 Premjer liga NKR ( 2x )
 2004, 2009

Historické názvy 

Zdroj: 

 1927 – FC Dinamo Stěpanakert (Football Club Dinamo Stěpanakert)
 1960 – FC Karabach Stěpanakert (Football Club Karabach Stěpanakert)
 1989 – FC Arcach Stěpanakert (Football Club Arcach Stěpanakert)
 1992 – zánik (viz Válka o Náhorní Karabach)
 1995 – obnovena činnost pod názvem Karabach Jerevan FC (Karabach Jerevan Football Club)
 1999 – Karabach Stěpanakert FC (Karabach Stěpanakert Football Club)
 2002 – Lernajin Arcach Jerevan FC (Lernajin Arcach Jerevan Football Club)
 2007 – Lernajin Arcach Stěpanakert FC (Lernajin Arcach Stěpanakert Football Club)
 2007 – zánik
 2008 – obnovena činnost pod názvem Lernajin Arcach Stěpanakert FC (Lernajin Arcach Stěpanakert Football Club)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, světle fialové podbarvení - přesun do jiné soutěže

Lernajin Arcach-2 

Lernajin Arcach-2 byl rezervní tým Stěpanakertu, naposled hrající v sezóně 2002 Aradżin chumb (2. nejvyšší soutěž). Největšího úspěchu dosáhl klub v sezónách 1997 a 1999, kdy se v Aradżin chumb (2. nejvyšší soutěž) umístil na 6. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky klubu

Fotbalové kluby v Náhorním Karabachu
Fotbalové kluby založené v roce 1927